Neoligniella är ett släkte av svampar. Neoligniella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoligniella